Jim Mooney puede hacer referencia a:
James J. "Jim" Mooney, baloncestista estadounidense.
James Mooney, antropólogo estadounidense.
James Noel "Jim" Mooney, autor de cómics estadounidense.